Оме́льченко — поширене українське прізвище, походить від імені Омелян, зменшуване Омелько, також Ємелян, Єма.

Носії

А 
 Омельченко Андрій Володимирович — український правник, доктор юридичних наук.
 Омельченко Андрій Федорович (1926—1981) — український бандурист.
 Омельченко Антон Лукич (1883—1932) — дослідник Антарктики, учасник Антарктичної експедиції Роберта Скотта

В 
 Омельченко Вадим Володимирович (1963) — український дипломат, Заслужений юрист України.
 Омельченко Валерій Павлович (1980) — Народний депутат України 7-го скликання.
 Омельченко Василь Іванович (1918—1988) — доктор технічних наук, заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Омельченко Василь Миколайович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Омельченко Віктор Семенович (нар 1944) — український перекладач, дипломат, член Національної спілки письменників України (1995).
 Омельченко Віталій Миколайович (1975) — старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Омельченко Григорій Васильович (1884—1947) — український педагог і літературознавець.
 Омельченко Григорій Микитович (1911—2002) — останній лоцман дніпрових порогів, педагог, один із засновників дніпропетровської організації Народного руху України.
 Омельченко Григорій Омелянович (1951) — народний депутат України з 2-го по 6-те скликання включно, кандидат юридичних наук, Герой України.

Д 
 Омельченко Данило Тихонович — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Омельченко Дмитро Іванович (1980-2021) — український балетмейстер.

І 
 Омельченко Іван Олексійович (1925—1982) — Герой Радянського Союзу.

Л 
 Омельченко Лев Євгенович (1922—2015) — російський шахіст і правник українського походження.
 Омельченко Любов Дмитрівна — народна артистка України.

М 
 Омельченко Микола Григорович (1936) — народний депутат України 1-го скликання.
 Омельченко Микола Михайлович (1930—2000) — український письменник, сценарист.
 Омельченко Михайло Омелянович (?— після 1726) — козацький політичний діяч, родич дружини Семена Палія і його близький сподвижник.

О 
 Омельченко Олександр Олександрович (1938—2021) — київський міський голова (1996—2006), Герой України.
 Омельченко Олександр Олександрович (1968) — український політик, син Олександра Омельченка.
 Омельченко Олексій Сергійович (1989) — український футболіст, нападник клубу «Рух» (Винники).

П 
 Омельченко Петро Іванович (1894—1952) — український художник–графік.

Р 
 Омельченко Роман Миколайович (1973—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Омельченко Роман Петрович (1982) — полковник Національної Гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Омельченко Руслана Ярославівна — українська лікарка, кандидатка медичних наук.

Т 
 Омельченко Тиміш Петрович (1895—1955) — підполковник Армії УНР.
 Омельченко Тетяна Володимирівна (1990) — майстер спорту України міжнародного класу зі спортивних бальних танців, тренер та суддя міжнародних турнірів зі спортивного танцю.
 Омельченко Тетяна Сергіївна (1994) — українська і азербайджанська борчиня вільного стилю, чотириразова бронзова призерка Чемпіонатів Європи.

Ф 
 Омельченко Федір Захарович (1865—1924) — український патоморфолог та мікробіолог.

Ю 
 Омельченко Юрій Анатолійович (* 1971) — український орієнтувальники, чемпіон світу зі спортивного орієнтування.

Див. також 
 Омельченки
 Амельченко

Примітки 

Прізвища на -енко